Top 16 oder TOP-16 steht für:

 Top 16, frühere Bezeichnung der Top 14, Spielklasse der französischen Rugby-Union-Meisterschaft
 Top 16, frühere Spielklasse der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, siehe Französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach #Modus
 DTTB-TOP-16, anderer Name für das Bundesranglistenturnier (Tischtennis)
 Europe TOP-16 im Tischtennis, siehe Europäisches Ranglistenturnier (Tischtennis) #Europe TOP-16